Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier I, se dispute du 21 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1996)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Miami
Tennis aux États-Unis en 1996
Compétition de tennis à Key Biscayne
Sport en mars 1996